Albert Kaçi – calciatore albanese
 Eklent Kaçi – giocatore di biliardo albanese

Pagine correlate
Kaci